Zbýšov ist der Name mehrerer Orte in Tschechien:

Zbýšov u Brna, Stadt im Okres Brno - venkov
Zbýšov v Čechách, Gemeinde im Okres Kutná Hora
Zbýšov u Slavkova, Gemeinde im Okres Vyškov